Horvátország
Rim falu Buzet községben, Isztria megyében 
Rim falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Rim falu Črnomelj községben, az Délkelet-Szlovénia régióban